Кузьминовка — название ряда населённых пунктов в России и Украине.

Россия

Башкортостан 
 Кузьминовка — деревня в Аургазинском районе.
 Кузьминовка — деревня в Давлекановском районе.
 Кузьминовка — деревня в Кугарчинском районе.
 Кузьминовка — деревня в Стерлитамакском районе.
 Кузьминовка — село в Фёдоровском районе.

Курганская область 
 Кузьминовка — деревня в Куртамышском районе.

Оренбургская область 
 Кузьминовка — село в Грачёвском районе.
 Кузьминовка — деревня в Матвеевском районе.
 Кузьминовка — село в Октябрьском районе.
 Кузьминовка — село в Шарлыкском районе.

Орловская область 
 Кузьминовка — деревня в Колпнянском районе.

Пензенская область 
 Кузьминовка — деревня в Белинском районе.

Самарская область 
 Кузьминовка — посёлок в Богатовском районе.
 Кузьминовка — посёлок в Шенталинском районе.

Татарстан 
 Кузьминовка — село в Лениногорском районе.

Украина 
 Кузьминовка — село в Артёмовском городском округе Донецкой области.
 Кузьминовка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.

Другое 
 Кузьминовка — микрорайон города Ишимбая в Башкортостане.

См. также